Den Namen Matthäusinsel oder Matthiasinsel, in verschiedenen Schreibweisen, mit oder ohne Bindestrich und teilweise mit einem vorangestellten St. oder Sankt, tragen, insbesondere in älteren Veröffentlichungen, eine Reihe von Inseln. Zu nennen wären:

 Mussau, Papua-Neuguinea
 St.-Matthew-Insel, in der Beringsee
 Matthew Island, in der Südsee zwischen Neukaledonien und Vanuatu
 St. Matthäusinsel, Phantominsel im Südatlantik
 Tamka, eine Flussinsel in Breslau